Виджай Амритрадж (, , ; р. , Мадрас) — индийский профессиональный теннисист,  и спортивный комментатор, брат Ананда и Ашока Амритраджа.
 Победитель 16 турниров туров Гран-При и WCT в одиночном разряде
 Победитель 13 турниров Гран-При и WCT в парном разряде, включая итоговый турнир WCT 1977 года
 Финалист Кубка Дэвиса 1974 и 1987 года в составе сборной Индии
 Лауреат премий Падма Шри (1983) и Арджуна (1974)
 Пятикратный председатель Совета игроков АТР-тура

Биография 
Виджай Амритрадж родился в конце 1953 года в Мадрасе в семье Роберта Амритраджа и Мэгги Дхайриам. Виджай и его братья учились в тамильской школе Дон Боско в Мадрасе, а затем в иезуитском Колледже Лойолы, также в Мадрасе. Впоследствии и Виджай, и два его брата занимались профессинальным теннисом.

В 1974 году Виджай стал лауреатом индийской премии Арджуна, вручаемой за спортивные достижения, в 1983 году — лауреатом премии Падма Шри, одной из самых престижных наград страны, в области спорта, а в 1988 году был удостоен чести принять участие в эстафете Олимпийского огня. В 2001 году он был назначен Посланником мира при ООН, посвятив несколько лет борьбе с наркотиками и СПИДом в мире. В 2006 году он основал Фонд Виджая Амритраджа, гуманитарную организацию, занимающуюся помощью «жертвам болезней, трагедий и обстоятельств» в Индии.

После окончания спортивной карьеры Виджай ведёт спортивные трансляции с крупнейших теннисных соревнований для каналов ESPN Stars и Fox Sports. Он основал в своём родном Мадрасе (в настоящее время Ченнай) первую в Индии теннисную академию. Выпускниками Академии Британия-Амритрадж в частности являются такие теннисисты, как Леандер Паес и Рохит Раджпал. С 1989 года он пять раз избирался председателем Совета игроков Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

Жена Виджая, Шьямала, — тамилка с Цейлона. У них двое сыновей. Один из сыновей Виджая, Пракаш Амритрадж, как и его племянник, сын Ананда Амритраджа Стивен, выступает в профессиональных теннисных турнирах.

Теннисная карьера 
Первые годы теннисной карьеры Виджая Амритраджа пришлись на начало Открытой эры, что позволило ему с самого начала, в 1970 году, участвовать в профессиональных теннисных турнирах. В этом же году он начал и выступления за сборную Индии в Кубке Дэвиса, поучаствовав в победах над командами Пакистана и Шри-Ланки.

В 1973 году Амритрадж выиграл свои первые турниры в туре Гран-при (в том числе взяв в Бреттон-Вудс верх над Джимми Коннорсом, уже в то время одним из лидеров мирового тенниса) и дошёл до четвертьфинала на Уимблдонском турнире и Открытом чемпионате США в одиночном разряде (на Уимблдоне он обыграл Оуэна Дэвидсона и уступил будущему чемпиону Яну Кодешу, а в Нью-Йорке победил Рода Лейвера перед тем, как проиграть Кену Розуоллу). По итогам сезона он стал первым теннисистом мира, удостоенным награды ATP в номинации «Прогресс года».

На следующий год Виджай с братом Анандом выиграл свой первый турнир в парном разряде, а на открытом чемпионате США повторил свой прошлогодний успех, победив на пути в четвертьфинал Бьорна Борга и снова проиграв Розуоллу — будущему финалисту. Он также сыграл центральную роль в успехе сборной Индии, дойдя с ней до финала Мировой группы Кубка Дэвиса. По дороге он по два раза выигрывал свои встречи в матчах с командами Японии, Австралии (принеся индийцам решающее очко в поединке с Бобом Гилтинаном) и СССР (в том числе обыграв с братом в парной встрече Александра Метревели и Теймураза Какулия). Однако ситуация сложилась так, что соперником индийцев в финале должна была стать сборная ЮАР, где в то время действовал режим апартеида, и индийская теннисная федерация приняла решение бойкотировать матч, так что южноафриканцы стали чемпионами без игры.

Ещё одного значительного успеха Виджай и Ананд достигли в 1976 году, когда дошли до полуфинала на Уимблдоне в парном разряде. Для этого им в первом же круге пришлось обыграть одну из лучших пар в мире — бывшую первую ракетку в парном разряде Боба Хьюитта и будущую первую ракетку Фрю Макмиллана. В полуфинале они уступили действующей первой ракетке мира Раулю Рамиресу и Брайану Готтфриду. На следующий год Виджай впервые выиграл парный титул без брата, завоевав с Диком Стоктоном звание чемпиона WCT в парном разряде.

До начала 1980-х годов Виджай Амритрадж регулярно выходил в финалы профессиональных турниров, в общей сложности выиграв до конца 1980 года 14 турниров в одиночном разряде и 10 в парах, а также проиграв 18 финалов (7 в одиночном и 11 в парном разряде). В это время, как и позже в первой половине следующего десятилетия он оставался бессменным лидером индийской сборной и лучшим теннисистом Азии, достигнув в 1980 году 16-го места в мировом рейтинге в одиночном и 23-го в парном разряде. В начале и конце 1980 года он дважды доходил до финалов наиболее престижных турниров тура World Championship Tennis, проиграв сначала Боргу, а потом Джону Макинрою. В 1981 году он в последний раз добрался до четвертьфинала турнира Большого шлема, победив в первом круге Уимблдона своего давнего обидчика Кодеша и проиграв потом Коннорсу.

В 80-е годы успехи Виджая стали более редкими, но он продолжал выступать вплоть до 1990 года, завоевав за десятилетие два титула в одиночном и три в парном разряде. Среди успехов этого десятилетия можно также отметить победу, одержанную над Джоном Макинроем — первой ракеткой мира на тот момент — в первом круге турнира в Цинциннати в 1984 году. Со сборной, за которую он провёл в общей сложности 73 игры, победив в 45 из них, Виджай Амритрадж во второй раз за карьеру дошёл в 1987 году до финала Кубка Дэвиса, выиграв по дороге пять встреч из семи против сборных Аргентины, Израиля и Австралии, но в финале индийцы не смогли противостоять шведам, за которых в те дни выступали Матс Виландер, Стефан Эдберг и Андерс Яррид, и проиграли всухую. В 1988 году 34-летний Виджай принял участие в первом после 50-летнего перерыва теннисном турнире на Олимпийских играх, проиграв в первом круге одиночного турнира Анри Леконту, а в паре с братом уступив во втором круге будущим бронзовым призёрам, Мечиржу и Шрейберу.

В последние годы Амритрадж участвует в турнирах ветеранов. Так, с 2008 года он регулярно играет в парном турнире ветеранов на Уимблдоне — сначала с Джином Майером, а позже с Джоном Фицджеральдом.

Титулы на профессиональных турнирах за карьеру (29)

Одиночный разряд (16)

Парный разряд (13)

Участие в финальных матчах Кубка Дэвиса (2)

Поражения (2)

В кино и на телевидении 
В отличие от брата Ашока, после девятилетней теннисной карьеры ставшего успешным кинопродюсером, Виджай Амритрадж, хотя и снимался в кино, не сделал это своей второй специальностью. Его кинодебютом стала в 1983 году небольшая роль в «Осьминожке» — одном из эпизодов бондианы. В 1986 году он стал одним из основных актёров в сериале «Последний участок» () и регулярным участником шоу Якова Смирноффа «Ну что за страна!» (), а также появился в четвёртом полнометражном фильме из серии «Звёздный путь» в роли звёздного капитана. В 2001 году он снялся в небольшой роли в одном из эпизодов боевика-сериала «Крутой Уокер: правосудие по-техасски».

Помимо перечисленных ролей, Виджай Амритрадж снимался в ряде документальных и научно-популярных фильмов, как правило, в роли самого себя, и продюсировал три киноленты, в том числе одну, болливудский мюзикл «Люблю тебя, Хамеша», — как главный продюсер. Ещё одно его появление на экране состоялось в программе Family Feud (в России лицензирована как «Сто к одному»), где он выступал со своей семьёй.

Амритрадж владеет расположенной в Калифорнии фирмой First Serve Entertainment, специализирующейся на выпуске мультимедийных программ для азиатско-американских потребителей. Его компания участвовала в освоении индийского рынка Walt Disney Company, ESPN и TNT.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Фонд Виджая Амритраджа

Кинопродюсеры Индии
Предприниматели Индии
Теннисисты Индии
Теннисисты на летних Олимпийских играх 1988 года
Должностные лица ООН
Лауреаты премии Арджуна